Cronan est un prénom masculin irlandais.

Étymologie 
De l'irlandais crón signifiant la couleur de l'épice du safran.

Variante 

 Crónán (gaélique irlandais)
 Croney
 Cronin

Saint 

 Saint Cronan de Roscrea (Tipperary, Irlande), était, au , si préoccupé de donner asile à ceux qui en avaient besoin, qu'il transposa son monastère au bord de la route, après que des voyageurs de nuit avaient échoué à le trouver parce qu'il en était situé trop loin. On le fête le 28 avril.

Patronyme 

 Michael Cronan (1951-2013), graphiste américain

Articles connexes 

 Liste des prénoms irlandais

Source 

 Tous les Prénoms celtiques d'Alain Stéphan - Éditions Jean-Paul Gisserot - Collection Terre des Celtes 

Prénom irlandais
Prénom masculin